Die Egyptian Premier League 1966/67 war die 17. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde zum ersten Mal Ismaily SC, Al-Sekka Al-Hadid und Suez El-Riyadi stiegen ab. Nicht mehr in der höchsten Spielklasse vertreten waren Ittihad Suez und Olympic El Qanah FC. Neu in der höchsten Spielklasse waren Suez El-Riyadi und Domiat Club.

Teilnehmende Mannschaften 

Folgende zwölf Mannschaften nahmen in der Saison 1966/67 an der Egyptian Premier League teil:

Modus 

Alle zwölf Mannschaften spielen je zweimal gegeneinander.

Tabelle

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1966/67